АБК:
 Абсцизовая кислота.
 Административно-бытовой корпус.
 Анализ брызг крови в судебной медицине.
 Атлантический бронзовый век.
 АБК Лига (Ассоциация баскетбольных клубов Испании).